Лученте (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 40,1 км². Население — 2580 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Валенсии